Брайер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брайер, Наташа (род. 1974) — аргентинский кинооператор.
 Брайер, Стивен (род. 1938) — американский юрист, член Верховного суда США (1994—2022).
 Брайер, Энтони (род. 1937) — английский учёный, профессор истории в Бирмингемском университете. См. также 
 Гринбрайер